Aldo Birchall – rugbista a 15 italiano di origine inglese
 Christopher Birchall – calciatore inglese naturalizzato trinidadiano
 Paul Birchall – conosciuto come Paul Burchill, wrestler britannico